Stati Uniti d'America
 Waynesboro – capoluogo della Contea di Burke, Georgia
 Waynesboro – capoluogo della Contea di Wayne, Mississippi
 Waynesboro – borough della Contea di Franklin, Pennsylvania
 Waynesboro – città della Contea di Wayne, Tennessee
 Waynesboro – città indipendente della Virginia